DDQ peut désigner :
 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, un réactif utilisé en chimie organique comme oxydant doux ;
 double disqualification, un terme utilisé dans les trouions sportifs.